

Aziende 
 Acsm-Agam – società che opera nel settore delle utilities

Geografia 
 Distretto di Pachir Wa Agam – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia del Nangarhar
 Reggenza di Agam – reggenza dell'Indonesia, situata nella provincia di Sumatra Occidentale

Persone 
 Yaacov Agam – scultore e artista israeliano